Ruby znamená anglicky rubín. Užívá se ve více významech:

 Ruby – programovací jazyk
 Ruby (jméno) – anglické dívčí (zřídka i chlapecké) jméno
 Ruby, protagonistka sexuální aféry Silvia Berlusconiho z roku 2010 (tzv. Rubygate)
 Ruby (Pavel Bobek) – píseň Pavla Bobka
 Ruby (Kaiser Chiefs) – píseň od anglické skupiny Kaiser Chiefs

Související články 
 Rubi
 Jan Rubý – architekt, stavitel